Plaats in Indonesië
 Mulyoagung (Balen), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Mulyoagung (Dau), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java